Francisco Galdos Gauna (Lasarte-Vitoria, 6 mei 1947) is een voormalig Spaans wielrenner. Galdos was een uitstekend klassementsrenner. Zijn grootste successen behaalde hij in 1975. Hij won de Ronde van Romandië en eindigde tweede in de Giro d'Italia, waar hij de slotetappe naar de top van de Passo dello Stelvio won. In 1979 stond hij als tweede naast winnaar Joop Zoetemelk op het podium van de Ronde van Spanje.

Palmares 

1969
 12e - Volta a Catalunya
 21e - Tour de France
1970
 2e - Volta a Catalunya
 6e - Vuelta a Espana
 9e - Tour de France
 16e - Vuelta al Pais Vasco
 27e - NK Avila
1971
 4e - Giro d'Italia
 10e - Vuelta al Pais Vasco
 11e - Tour de France
 14e - Volta a Catalunya (winnaar proloog, ploegentijdrit)
 35e - WK Mendrisio (Zwitserland)
1972
 Trofeo Masferrer
 3e - Giro d'Italia
 12e - Vuelta al Pais Vasco
 13e - NK Segovia
 18e - Volta a Catalunya
 19e - Vuelta a Espana (winnaar ploegenklassement)
 41e - WK Gap (Frankrijk)
1973
 9e - Giro d'Italia
 20e - Tour de France
1974
 17e - Giro d'Italia (winnaar ploegenklassement)
1975
 GP Nuestra Senora de Oro
 Subida a Arrate
 1e - Tour de Romandie (winnaar 4e etappe naar Verbier)
 2e - Giro d'Italia (winnaar bergklassement; winnaar slotetappe naar de top van de Passo di Stelvio; 10 dagen drager roze leiderstrui)
 9e - Vuelta al Pais Vasco
 22e - Volta a Catalunya
 42e - NK Torrejon de Andoz
1976
 3e etappe Ronde van Cantabria
 Eindklassement Ronde van Cantabria
 6e - Tour de France
 15e - NK Estella
 18e - Giro d'Italia
 45e - Tour de Romandie
1977
 2e etappe Ronde van Cantabria
 Eindklassement Ronde van Cantabria
 4e - Tour de France
 8e - Volta a Catalunya
 10e - NK Sabadell
 16e - Vuelta al Pais Vasco
 19e - WK San Cristobal (Venezuela)
1978
 Ronde van La Rioja
 2e - Volta a Catalunya (winnaar 5e etappe naar Baga)
 7e - Tour de France
 17e - NK Villablino
 opg - WK Adenau (Duitsland)
1979
 2e - Vuelta a Espana (winnaar ploegenklassement)
 13e - Vuelta al Pais Vasco
 29e - Tour de France
 38e - NK Murcia
1980
 8e - Vuelta a Espana
 25e - Vuelta al Pais Vasco
 37e - Volta a Catalunya
 39e - NK Ampuero

Resultaten in voornaamste wedstrijden 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen
|
|}

Externe link 

Galdos Gauna, Francisco